David Freedman ist der Name folgender Personen:

* David Freedman (Autor, 1898) (1898–1936), US-amerikanischer Schriftsteller
 David Freedman (Autor, 1965) (* 1965), US-amerikanischer Drehbuchautor

 David Noel Freedman (1922–2008), US-amerikanischer Judaist und Bibel-Forscher